Die Johnson-Körper sind eine Klasse geometrischer Körper.

Eigenschaften 
Johnson-Körper sind streng konvexe Polyeder, die ausschließlich aus regelmäßigen Vielecken aufgebaut sind, aber weder platonische Körper, archimedische Körper, Prismen noch Antiprismen sind. Gemeinsam mit den catalanischen Körpern ist, dass die Ecken eines Johnson-Körpers nicht identisch sind. Eine Besonderheit unter den Johnson-Körpern ist das Pseudo-Rhombenkuboktaeder (J37), dessen Ecken zwar lokal uniform sind, aber nicht global.

1966 veröffentlichte Norman Johnson eine Liste von 92 derartigen Polyedern; seine Annahme, dass sie vollständig ist, wurde 1969 von Wictor Salgaller bewiesen.

Liste 
Johnson-Körper werden oft mit  bezeichnet, wobei  die Nummer des Körpers in der folgenden Liste ist. Beispielsweise ist die Dreieckskuppel .

In der folgenden Liste ist  die Anzahl der Ecken,  die Anzahl der Kanten,  die Anzahl der  Flächen und  die Anzahl aller Flächen des jeweiligen Körpers.

Pyramiden, Kuppeln und Rotunden

Modifizierte Pyramiden

Modifizierte Kuppeln und Rotunden

Erweiterte Prismen

Modifizierte platonische Körper

Modifizierte archimedische Körper

Übrige

Weblinks 

 
 Johnson Solid (mit diversen Grafiken, englisch, archiviert)

Einzelnachweise 

 
Bildtafel